Solymár István (1905–1970) plébános
 Solymár István (1924–1977) művészettörténész, jogász, lapszerkesztő, múzeumigazgató-helyettes